La Supercoppa LNP 2021 di Serie B, denominata Supercoppa LNP Serie B Old Wild West 2021 per ragioni di sponsorizzazione, è stata la 2ª edizione della Supercoppa LNP per il campionato di Serie B.

Formula 
Alla competizione partecipano le 64 squadre partecipanti al campionato di Serie B, suddivise in 8 gironi da 8 squadre, tenendo conto della vicinanza geografica. La posizione nel ranking dei gironi è determinato dal posizionamento ottenuto nella stagione precedente.
Le gare sono singole e vedono 3 turni: quarti, semifinale, finale.
La squadra vincente del proprio girone è qualificata alla Final Eight.

Squadre partecipanti

Fase a gironi

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Girone E

Girone F

Girone G

Girone H

Fase finale

Finale

Note

Voci correlate 
Serie B 2021-2022
Supercoppa LNP 2021

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2021
Supercoppa italiana di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Lignano Sabbiadoro